Ру́сов — русская фамилия, а также название населённых пунктов на Украине.

Фамилия 
 Русов, Александр Александрович (1847—1915) — российский земский статистик, этнограф и фольклорист.
 Русов, Алексей Александрович (1952—2000) — советский милиционер, участник захвата банды братьев Толстопятовых.
 Русов, Лев Александрович (1926—1988) — русский советский художник, живописец, график, скульптор.
 Русов, Михаил Александрович (1876—1909) — украинский политический деятель.
 Русов, Николай Николаевич (1884—после августа 1942) — русский советский прозаик,  публицист, поэт, литературный критик.
 Русов, Юрий Александрович (1895—1961) — биолог, ихтиолог. Общественный деятель. 
 Русов, Юрий Николаевич (1929—1994) — советский детский писатель, охотовед, член Союза писателей СССР. 

 Русова, София Фёдоровна (1856—1940) — украинская общественная и культурно-просветительская деятельница, педагог.

Псевдоним 
 А. Н. Русов (A. N. Roussoff) — псевдоним художника Александра Волкова-Муромцева.

Населённые пункты 
 Русов — село во Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Русов — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Руссо
 Руссов